Cosmi ist der Familienname folgender Personen:

 Samuel Cosmi (* 1999), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Serse Cosmi (* 1958), italienischer Fußballtrainer